Caldaresi – abitanti di Caldari
Caldaresi – abitanti di Caldaro sulla Strada del Vino